

Geografie 
Hille (België), een gehucht en parochie in Zwevezele, in de Belgische gemeente Wingene
Hille (Duitsland), een stad in Duitsland

Achternaam 
 Henk Hille, een Nederlands oud-ijshockeyer.
 Hubert van Hille, een Nederlands kunstschilder en lithograaf
 Jean-Baptiste Van Hille, burgemeester van Diksmuide
 Johann Christoph van Hille, een Nederlands entomoloog
 Karel Hille, een Nederlands journalist, televisieproducent, schrijver en tekstdichter
 Peter Hille, een Duits naturalistisch schrijver

Overige 
 Hille (voornaam)
 Een ander woord voor Noordkapers, een geslacht van walvissen.
Hof ter Hille, voormalig uithof van de voormalige Duinenabdij in de Belgische badplaats Oostduinkerke